Unforgiven (film), een Amerikaanse western uit 1992
Unforgiven (televisieserie), een Britse miniserie uit 2009
WWE Unforgiven, een jaarlijks worstelevenement van WWE